Albertturm steht für:

 Albertturm (Collmberg), Aussichtsturm auf dem Collmberg, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Iberger Albertturm, Aussichtsturm auf dem Iberg im Harz bei Bad Grund, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen

Siehe auch:
 König-Albert-Turm
 Alberthöhe